Hino, composição musical de cariz comunitário 
 Hino nacional, composição de caráter patriótico ou nacionalista
 Hino (Tóquio), cidade japonesa

Desambiguação